Тубинский сельсовет - сельское поселение в России:

 Тубинский сельсовет — сельское поселение, Баймакский район, Башкортостан
 Тубинский сельсовет — сельское поселение, Краснотуранский район, Красноярский край